Hengshan ist ein häufiger chinesischer Ortsname, u. a.:
 der Stadtbezirk Hengshan (恒山区) der bezirksfreien Stadt Jixi, Provinz Heilongjiang, siehe Hengshan (Jixi);
 der Kreis Hengshan (衡山县) der bezirksfreien Stadt Hengyang, Provinz Hunan, siehe Hengshan (Hengyang);
 der Kreis Hengshan (横山县) der bezirksfreien Stadt Yulin, Provinz Shaanxi, siehe Hengshan (Yulin);
 die Großgemeinde Hengshan (横山镇) im Stadtbezirk Anju von Suining in der Provinz Sichuan, siehe Hengshan (Anju);
 die Großgemeinde Hengshan (横山镇) im Stadtbezirk Guangfeng von Shangrao in der Provinz Jiangxi, siehe Hengshan (Guangfeng);
 die Großgemeinde Hengshan (横山镇) im Kreis Guangning der bezirksfreien Stadt Zhaoqing, Provinz Guangdong, siehe Hengshan (Guangning);
 die Großgemeinde Hengshan (横山镇) im gleichnamigen Kreis in der Provinz Shaanxi, siehe Hengshan (Hengshan);
 die Großgemeinde Hengshan (横山镇) der Stadt Lianjiang, Provinz Guangdong, siehe Hengshan (Lianjiang);
 die Großgemeinde Hengshan (横山镇) im Kreis Longyou der bezirksfreien Stadt Quzhou, Provinz Zhejiang, siehe Hengshan (Longyou);
 die Großgemeinde Hengshan (横山镇) im Stadtbezirk Qijiang, Stadt Chongqing, siehe Hengshan (Qijiang);
 die Großgemeinde Hengshan (衡山镇) Kreis Huoshan der chinesischen Provinz Anhui, siehe Hengshan (Huoshan);
 die Gemeinde Hengshan (横山乡) im Kreis Huili in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Hengshan (Huili);
 die Gemeinde Hengshan (横山乡) im Kreis Luchuan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Hengshan (Luchuan);
 das Dorf Hengshan (横山村) in der Großgemeinde Sheshan, Stadtbezirk Songjiang der regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai, siehe Hengshan (Sheshan);
 die Landgemeinde Hengshan (橫山鄉) im Landkreis Hsinchu der Republik China auf Taiwan, siehe Hengshan (Hsinchu).

Außerdem ist es eine verbreitete falsche Umschrift der Namen von zwei Gebirgen in China, des
 Heng Shan (衡山) in der Provinz Hunan, siehe Heng Shan (Hunan);
 Heng Shan (恒山) in der Provinz Shanxi, siehe Heng Shan (Shanxi).